

Persone 
 Philippe de Monte (1521-1603) – compositore fiammingo
 Giuseppe De Monte (1923-1945) – militare e partigiano italiano
 Isabella De Monte (1971) – politica italiana

Pagine correlate 
Dal Monte – pagina di disambiguazione
Del Monte – pagina di disambiguazione
Di Monte – pagina di disambiguazione
El Monte – pagina di disambiguazione
Monte – pagina di disambiguazione